Iványi Tamás (1944) orientalista
 Iványi Tamás (1951) labdarúgó (Pécsi MSC)
 Iványi Tamás (1959) politikus (SZDSZ), országgyűlési képviselő, zenetanár